

Сінкі — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сінкі — село в гміні Закшево Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства